Salem har flere betydninger:

 Salem (band) – dansk band
 Salem anses for at være det ældste navn for Jerusalem jf. Melkisedek
 Stednavne
 Salem, Sverige – by i Sverige, hvor højreorienterede grupper hvert år minder en myrdet skinhead.
 Salem, Oregon – by i den amerikanske delstat Oregon
 Salem, Massachusetts – by i den amerikanske delstat Massachusetts
 Salem, South Dakota – by i den amerikanske delstat South Dakota
 Salem, Lauenburg – kommune i Kreis Herzogtum Lauenburg